Macro es un prefijo de origen griego que significa "grande" y puede referirse a:

 Macro, conjunto de instrucciones informáticas leídas de manera secuencial.
 Macrofotografía, o fotomacrografía, (y también macrografía, de la abreviación, 'macro', de grande, 'y foto', de fotografía) realización de fotografías de gran tamaño sin importar su escala de reproducción.
 Museo de Arte Contemporáneo de Rosario.
 Banco Macro, entidad financiera.
 Nevio Sutorio Macro, prefecto romano.
 Macro (canción), canción del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode compuesta por Martin Gore.
 Macroeconomía, es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía.